Сезар може да се отнася за:

 „Сеза̀р“ – национална филмова награда на Франция
 „Сезар Бирото“ – роман на Оноре дьо Балзак, публикуван през 1837 г. 
 Сезар Луис Меноти (р. 1938) – аржентински треньор и футболист
 Сезар Пелузо (р. 1942) – бразилски магистрат
 Сезар Сампайо (р. 1968) – бразилски футболист
 Сезар фон Хафекер (1896 – 1944) – германски лейтенант-полковник от Вермахта
 Сезар Франк (1822 – 1890) – белгийско-френски композитор и органист

Вижте също 
 Цезар (пояснение)
 Сезаро (р. 1980) – швейцарски професионален кечист